Cırdaxan – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Cırdaxan – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian